Нахвиоци могу бити:

 Нахвиоци (Лопаре), насељено мјесто у општини Шековићи, Република Српска, БиХ
 Нахвиоци (Челић), насељено мјесто у општини Челић, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ